

Astronomia 
 Cratere Martz – cratere sulla superficie di Marte

Persone 
 Judy Martz (1943-2017) – politica e pattinatrice statunitense

Pagine correlate 
Marz (disambigua) – pagina di disambiguazione
Marx (disambigua) – pagina di disambiguazione